Jordin Sparks – cantante e attrice statunitense
 Jordin Sparks – album di Jordin Sparks del 2007
 Jordin Sparks – EP di Jordin Sparks del 2007